José Pacheco Dutra  (Ilha Terceira, Açores, Portugal, — Ilha Terceira, Açores, Portugal, 1870) foi um clérigo português, padre e cónego honorário, foi pregador régio, na paróquia da freguesia de Santa Luzia (Angra do Heroísmo) da cidade de Angra do Heroísmo e um grande orador sobre os assuntos do sagrado.

Referências

Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Açorianos
Religiosos de Portugal